Ла-Веспье́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Орбек. Округ коммуны — Лизьё.

Код INSEE коммуны — 14740.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 973 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 607 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 417 были экономически активными, 190 — неактивными (показатель активности — 68,7 %, в 1999 году было 69,9 %). Из 417 активных жителей работали 360 человек (197 мужчин и 163 женщины), безработных было 57 (27 мужчин и 30 женщин). Среди 190 неактивных 48 человек были учениками или студентами, 75 — пенсионерами, 67 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Ла-Веспьер 

Коммуны департамента Кальвадос